Tolchinsky ist der Familienname folgender Personen:
 Sol Tolchinsky (1929–2020), kanadischer Basketballspieler

Siehe auch:
 Sergei Alexandrowitsch Toltschinski (* 1995), russischer Eishockeyspieler